Martin Sommer (SS-officier), de "beul van Buchenwald"
 Martin Sommer (redacteur), een redacteur van de Volkskrant